signifie faux en anglais et peut faire référence à :

Cinéma 

 , comédie française écrite et réalisée par Quentin Dupieux sorti en 2012.

Musique

Album 

 , album de Nomeansno sorti en .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sortie le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sortie le  ;
 , chanson de Kimberley Locke présente sur l'album  sortie le  ;
 , chanson de Waylon Jennings présente sur l'album  sortie en  ;
 Wrong, chanson de Zayn, sortie le .

Voir aussi